Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku przeprowadzone zostały w dniach 9–22 lutego 2014 w Krasnej Polanie, oddalonej o 40 km od głównego miasta igrzysk – Soczi, na stokach ośrodka narciarskiego Roza Chutor. W ramach igrzysk zawodnicy i zawodniczki walczą w pięciu konkurencjach: zjeździe, slalomie, gigancie, supergigancie i superkombinacji. Łącznie rozdanych będzie dziesięć kompletów medali. O medale igrzysk olimpijskich narciarze alpejscy rywalizują po raz dziewiętnasty.

Kwalifikacje

Terminarz

Zestawienie medalistów

Wyniki

Mężczyźni

Zjazd

Superkombinacja

Supergigant

Slalom gigant

Slalom

Kobiety

Zjazd

Superkombinacja

Supergigant

Slalom gigant

Slalom

Bibliografia 

 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014